Maccabi Petah Tikva FC är ett israeliskt fotbollslag baserat i Petah Tikva. Laget grundades 1912 av judiska studenter i den dåvarande Osmanska rikets huvudstad Konstantinopel. Det är det näst äldsta judiska laget efter Maccabi Tel-Aviv FC som grundades 1906.

Lagets största bedrift var att de kvalificerade sig till UEFA-cupen 2005/2006 och sedan besegrade det serbiska storlaget Partizan Belgrad.

Placering senaste säsonger

Källor

Externa länkar 
Officiell webbplats (på hebreiska

Fotbollsklubbar i Israel
Sportklubbar bildade 1912